Арат из Сол — греческий поэт III века до н. э.
 Арат Сикионский — греческий государственный деятель III века до н. э.
 Арат Младший — греческий государственный деятель III века до н. э., сын Арата Сикионского.
 Арат, Решит Рахмети (1900—1964) — турецкий тюрколог татарского происхождения.
 Араты — крестьяне-скотоводы (у монголов и тувинцев).

Топонимы:
 Арат — кратер на видимой стороне Луны.